Chiesa dei Francescani – chiesa di Bolzano
 Chiesa dei Francescani – chiesa di Salisburgo
 Chiesa dei Francescani di Pest – chiesa di Budapest
Chiesa dei Francescani – chiesa di Vienna
Chiesa dei Francescani – chiesa di Ragusa di Dalmazia